Бурсак — украинская фамилия, также топоним.

Фамилия 
 Бурсак, Афанасий Фёдорович (1782—1825) — русский военный деятель, полковник, сын Ф. Я. Бурсака.
 Бурсак, Иван Николаевич (Борис Яковлевич Блатлиндер) — российский революционный деятель, участник расстрела Колчака.
 Бурсак, Фёдор Яковлевич (1750—1827) — наказной атаман Черноморского казачьего войска в 1799—1816 годах, генерал-майор.
 Бурсак, Максим (род. 1984) — украинский боксёр-профессионал.

Топоним 
 Бурсак — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.

См. также 
 Бурсаки
 Баурсак